Лиманы — название населённых пунктов на Украине:
 Лиманы — село в Березанском районе Николаевской области.
 Лиманы — село в Витовском районе Николаевской области.

См. также 
 Лиман (значения)